Стефан Хардинг (, ; ? — 28 марта 1134 года) — католический святой, один из основателей ордена цистерцианцев, третий по счёту аббат монастыря Сито после святого Роберта Молемского и святого Альбериха.

Биография 

Стефан Хардинг родился в Дорсете, Англия. О его ранней жизни практически ничего не известно, кроме того, что в молодости он был определён в Шерборнское аббатство (англ.), однако впоследствии ушёл из монастыря и стал странствующим школяром. Однако, судя по тому, что Хардинг свободно владел тремя языками — английским, нормандским и латынью, он получил неплохое образование.

После периода странствий Стефан Хардинг в конце концов вошёл в число братьев Молемского монастыря в Бургундии, который возглавлял святой Роберт Молемский. В 1098 году Роберт Молемский, Альберих, Стефан Хардинг и ещё около 20 братьев молемского монастыря с разрешения лионского архиепископа покинули Молем с целью основать новую обитель, где царил бы первоначальный строгий дух западного монашества, основанный на строгом соблюдении устава св. Бенедикта. Виконт города Бон даровал святому Роберту принадлежавшую ему долину в глухом лесу к югу от Дижона, где выходцы из Молема и основали монастырь Сито (, ). По традиции считается, что монастырь был основан 21 марта. Сито стал первым из монастырей нового ордена, получившего затем по этому монастырю имя цистерцианцы. Святой Роберт стал первым аббатом Сито; Альберих, после того как раскаявшиеся монахи Молема через посредничество папы призвали Роберта обратно в свой монастырь — вторым.

В 1108 году святой Альберих скончался. Братия Сито избрала следующим настоятелем обители Стефана Хардинга. При нём монастырь Сито и цистерцианский орден вступили в период быстрого роста и процветания. Важным фактором, способствовавшим этому росту, был приход в цистерцианский орден в 1112 году святого Бернара Клервоского с 30 товарищами. В период между 1112 и 1119 годами цистерцианцами было основано более 10 новых монастырей, четырьмя первыми «дочерними» монастырями Сито стали Ла-Ферте (в 1113), Понтиньи (в 1114), Клерво (в 1115) и Моримон (в 1115).

В 1119 году Стефан Хардинг написал новый устав ордена Carta Caritatis (Хартия милосердия), который в том же году был утверждён папой Каликстом II. Организаторские способности Стефана Хардинга позволили ему создать стройную систему управления орденом, растущего с исключительной скоростью, и добиться того, чтобы во всех монастырях ордена соблюдался такой же строгий порядок, как в Сито. Во главе ордена стоял аббат Сито; он должен был ежегодно объезжать все монастыри ордена или посылать вместо себя одного из аббатов. Главный аббат, вместе с четырьмя аббатами старейших монастырей составлял коллегию, управлявшую делами ордена под непосредственным надзором со стороны папы. Высшей инстанцией являлся генеральный капитул, собиравшийся раз в год в Сито; аббаты ближайших монастырей должны были ежегодно принимать в нём участие, аббаты более отдаленных — через более продолжительные промежутки времени. Стефан Хардинг также ввёл в ордене систему визитации, внезапных проверок состояния монастыря представителями других монастырей.

В 1133 году ввиду старости и тяжёлой болезни Стефан Хардинг оставил пост аббата, 28 марта 1134 года он скончался. День памяти в Католической церкви 28 марта (ранее - 17 апреля). Сохранилось несколько молитв и писем св. Стефана Хардинга.

Литература 
 Jean Baptiste van Damme; Bede K Lackner. The three founders of Cîteaux : Robert of Molesme, Alberic, Stephen Harding. Cistercian Publications, 1998

Ссылки и источники 
 Католическая энциклопедия. Статья «Стефан Хардинг»
 Dr. D. Vess. Brief Introduction to the Cistercians 

Католические святые
Христианские святые XII века
Святые Англии
Святые Франции
Цистерцианцы
Канонизированные Урбаном VIII
Канонизированные в XVII веке